Les Camarades, film politique italien réalisé par Mario Monicelli, sorti en 1963
 Les Camarades, téléfilm français réalisé par François Luciani, diffusé en 2007 sur France 2